Мусабаев — фамилия тюркоязычных народов. Встречается у казахов, киргизов, татар, узбеков и других народов.

Известные носители 
 Мусабаев, Абай Кусаинович  — аким города Аркалык (1992—1993)
 Мусабаев, Гайнетдин Галиевич (1908—1989) — советский учёный, заслуженный деятель науки Казахской ССР.
 Мусабаев, Зафар (род. 1975) — узбекистанский футболист.
 Мусабаев, Исак Курбанович (1910—2003)— учёный-эпидемиолог, академик АН УзССР, член-корреспондент АМН СССР, Заслуженный врач УзССР, Заслуженный деятель науки и техники УзССР и ККАССР.
 Мусабаев, Марат Хасенович (1937—1994) — советский и казахский оперный певец, народный артист Казахской ССР.
 Мусабаев, Мурат Хасенович (род. 1941) — советский и казахский певец, заслуженный артист Казахской ССР.
 Мусабаев, Мухтар Набиевич (1929—2005) — скульптор, Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР.
 Мусабаев, Рашид Хасенович (1933—2008) — советский и казахский певец, народный артист Казахской ССР.
 Мусабаев, Самат Базарбаевич (род. 1969) — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VІІ созыва.

Примечания